

Francia 
 Lutter – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Lutter – comune del circondario dell'Eichsfeld (Turingia)
 Lutter am Barenberge – comune del circondario rurale di Goslar (Bassa Sassonia)

Televisione 
 Lutter – serie televisiva tedesca